Kilian kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Constant Wilfrid Kilian
 Günter Kilian

Robotskapade auktorsförkortningar